Dálnice A11 se nachází ve více státech:

Dálnice A11 (Chorvatsko)
Dálnice A11 (Francie)
Dálnice A11 (Itálie)
Dálnice A11 (Německo)
Dálnice A11 (Rakousko)